MOC é o acrónimo da expressão em língua inglesa My Own Creation, que pode ser traduzido livremente em língua portuguesa como "Minha Própria Criação". A expressão é utilizada entre AFOLs para designar as próprias criações, projectadas e construídas com blocos LEGO. Um MOC pode ser qualquer coisa, desde um design amador até uma escultura profissional, assim como os blocos utilizados em, e o próprio modelo construído e não disponível em estoque comercial.

Os MOCs podem ainda conter decalques ou adesivos personalizados, especialmente para composição (customização) de torsos de minifigs LEGO.

Temas populares de MOCs
Embora exista uma ampla variedade de temas sobre os quais os construtores possam criar os próprios MOCs, alguns destacam-se pela sua popularidade, e que chamam mais a atenção da média em artigos e entrevistas concernentes à criação desses itens.

Star Wars

Star Wars constitui-se no tema mais comumente encontrado na Internet acerca de MOCs. Desde o lançamento da linha oficial LEGO Star Wars na década de 1990, os construtores de MOCs têm sido capazes de utilizar diversos blocos identificáveis para ajudar a desenvolver uma grande variedade de modelos personalizados, embora a grande maioria desses modelos utilize produtos oficiais. Variando desde Star Wars Episode I: The Phantom Menace até ao Star Wars Episode VI: Return of the Jedi, os MOCs deste tema tornaram-se uma instituição permanente.

Batman
O segundo tema mais comumente encontrado é o ligado ao Batman, variando desde simples personagens até ao design de conjuntos complexos. Particularmente desde a estreia do curta de animação Batman: Revenge, divulgado como "The Batman LEGO Film", de Batman Begins e da linha oficial LEGO Batman, estes MOCs espalharam-se em massa pela Internet. Ao contrário de alguns outros projectos MOC, como os de Star Wars por exemplo, a maioria dos projectos Batman são livres da utilização dos produtos oficiais e são considerados trabalhos mais "puros" entre os aficionados. Um dos MOCs de Batman mais conhecidos é o Batmóvel dos filmes de Tim Burton.

Star Trek
Os MOCs de Star Trek destacam-se por se constituir num dos temas mais antigos entre os construtores, com mais tempo do que o dos demais somados. Os projectos deste tema geralmente envolvem uma recriação da ponte da clássica USS Enterprise (NCC-1701), embora vários elementos das séries derivadas hajam sido reproduzidos ao longo dos anos.

Stargate
O gosto pelos MOCs sobre o tema Stargate tem mostrado um fascínio crescente especialmente entre a comunidade AFOL, geralmente consistindo no Sala do Portal e na equipa do Stargate SG-1. Ainda é raro, entretanto, encontrar MOCs de Stargate na Internet, embora, com o sucesso desta série da MGM, tenham ganho popularidade.

Anime
Nos últimos anos, a forma particularmente distinta dos anime tem vindo a marcar maior presença na Internet. Estes modelos também estão se firmando em designs MOC "mainstream", mas são objecto de fascinação entre os construtores mais jovens.

BIONICLE
Esta popular linha de brinquedo caracteriza-se por utilizar peças da linha LEGO Technic, juntas de encaixe com bolas e uma gama de peças mais complexas.

Ligações externas
Website MOCpages
Brickshelf onde muitos construtores de MOC partilham fotos.

Lego
Acrónimos